

Toponyme 
 Lasseube est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Lasseube-Propre est une commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.

Hydronyme
 Baïse de Lasseube est un affluent gauche du gave de Pau, entre la Juscle et le Luzoué.
Homonymie de toponyme